Лепёшка.
 Лепёшка — хлебное изделие.
 Лепёшка — гора на северо-западе Самарской Луки.
 Лепёшка — озеро в Хабаровском крае.

См. также 
 Лепёшки — деревня в Московской области.